Соревнования по фигурному катанию на VIII зимних Олимпийских Играх прошли с 19 по 26 февраля 1960 года в Скво-Велли (США) на искусственном льду Близ Мемориал арены. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании и в парах.

Медали

Общий медальный зачёт

Медалисты

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 69 фигуристов (31 мужчина и 38 женщин) из 14 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):

  (6)
  (4)
  (4)
  (11)
  (2)
  (8)
  (2)
  (4)
  (12)
  (4)
  (2)
  (3)
  (4)
  (3)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

WD — соревнования не закончили.

Факты 
 В соревнованиях по фигурному катанию на VIII зимних Олимпийских Играх принимали участие спортсмены из Европы, Северной Америки, Азии, Австралии с Океанией и Африки.
 Впервые в Олимпийских Играх принимали участие фигуристы из Африки.
 Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-1960 была Марселла Матзевс из ЮАС, выступающая в спортивной паре с Гвинем Джонесом, ей было на тот момент всего 11 лет и 306 дней.
 Самым старшим фигуристом на Олимпиаде-1960 был Дадли Ричардс из США, выступающий в спортивной паре с Мэрибел Оуэн, ему было 28 лет и 16 дней.
 Спустя четверть века в соревнованиях по фигурному катанию вновь приняли участие фигуристы Азии.
 На VIII зимних Олимпийских Играх спортивная делегация из ЮАС состояла только из фигуристов.

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1960

Ссылки 

 Результаты на сайте В.Соловьёва 
 Результаты в мужском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в женском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в парном катании на сайте eskatefans.com 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1960
1960 год в фигурном катании
Олимпийские игры